Nguyễn Thị Hoài Thu ist der Name folgender Personen:

 Nguyễn Thị Hoài Thu (Politikerin) (* 1943), vietnamesische Politikerin
 Nguyễn Thị Hoài Thu (Taekwondoin) (* 1985), vietnamesische Taekwondin